Amalie von Braunschweig (oder Amalia) ist der Name folgender Personen:

 Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel (1739–1807),  Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach
 Antoinette Amalie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1696–1762), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Luise Amalie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1722–1780), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel durch Heirat Prinzessin von Preußen 
 Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg (1628–1685) Prinzessin aus dem Haus der Welfen und durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen 
 Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg (1673–1742), Prinzessin von Braunschweig-Calenberg durch Heirat römisch-deutsche Kaiserin